|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Hasselt (officieel Gaz de France Stars) van 2005 vond plaats van 24 tot en met 30 oktober 2005 in de Belgische plaats Hasselt. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen in de Ethias Arena.

Enkelspel 
Titelhoudster Jelena Dementjeva was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Kim Clijsters uit België, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Italiaanse Francesca Schiavone in twee sets. Clijsters wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Hasselt op haar naam te schrijven. Het was haar dertigste WTA-titel, de negende van 2005.

Twee andere Belgische dames, Kirsten Flipkens en Els Callens (die beiden via een wildcard tot het toernooi waren toegelaten), bereikten de tweede ronde.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door Francesca Schiavone.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Jennifer Russell en Mara Santangelo hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Russell (uit de Verenigde Staten) speelde samen met de Griekse Eléni Daniilídou – zij waren het derde reekshoofd, maar kwamen niet voorbij de tweede ronde. De Italiaanse Santangelo en haar landgenote Roberta Vinci waren als vijfde geplaatst – zij wonnen hun openingspartij maar moesten voor de tweede ronde verstek laten gaan wegens een schouderblessure van Vinci.

Het eerste reekshoofd, Anabel Medina Garrigues en Dinara Safina, had kort aanvang van het toernooi afgezegd, wegens een knieblessure van Medina Garrigues.

Het als tweede geplaatste duo Émilie Loit en Katarina Srebotnik won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Michaëlla Krajicek uit Nederland en Ágnes Szávay (Hongarije) in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. De Française Loit had daarnaast elf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Sloveense Srebotnik acht.

Zeven Belgische dames speelden mee:
 Els Callens en Kim Clijsters waren met een wildcard tot het toernooi toegelaten – zij bereikten de halve finale, waarin zij het moesten afleggen tegen Krajicek/Szávay.
 Ook Kirsten Flipkens en Caroline Maes hadden een wildcard gekregen – zij strandden evenwel in de eerste ronde.
 Jessie De Vries en Debbrich Feys hadden een te lage ranglijstpositie om zich rechtstreeks te plaatsen, maar door afzeggingen kregen zij een plek als lucky loser – zij verloren hun openingspartij.
 Leslie Butkiewicz en de Nederlandse Kim Kilsdonk deden eveneens als lucky loser mee – ook voor hen viel het doek na de eerste ronde.

De twee Nederlandse deelneemsters, Michaëlla Krajicek (finale) en Kim Kilsdonk (eerste ronde), werden hierboven al genoemd.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Hasselt 2005
Hasselt